FK Zeta är en montenegrinsk fotbollsklubb från Golubovci, som är en förort till Podgorica.

Historia 
Klubben grundades 1927 som FK Danica, 1945 bytte klubben namn till FK Napredak, innan klubben 1955 fick sitt nuvarande namn.

Hemmaarena 
FK Zeta spelar sina hemmamatcher på Stadion Trešnjica.

Meriter 
Klubben vann det montenegrinska mästerskapet säsongen 2006/2007.
 Klubben var mästare (1): 
 2007

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
Officiell Hemsida
FK Zeta pá Soccerway

z
z